Sivapterodon (Сиваптеродон — „шивин Птеродон”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду средњег миоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Sivapterodon.

Временска распрострањенст рода Sivapterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије